Літні Паралімпійські ігри 1980 () — шості Паралімпійські ігри. Проходили в Арнемі, Нідерланди з 21 червня по 5 липня 1980 року. На змагання приїхало 1973 спортсмени, які змагалися у 12 видах спорту та розіграли 489 комплектів нагород. Офіційно вони називалися «Olympics for the disabled».

Підсумковий медальний залік

Див. також 
 Літні Олімпійські ігри 1980
 Дефлімпійські ігри

Паралімпійські ігри
Червень 1980
Липень 1980